Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (яп. 百英雄伝) — японская ролевая видеоигра, разрабатываемая Rabbit and Bear Studios под руководством сценариста и режиссера - Ёситаки Мураямы, создателя серии Suikoden от Konami. Eiyuden Chronicle это духовный преемник серии Suikoden.

Сюжет 
История начинается в одном из уголков Аллраана, представляющем собой переплетение народов, разнообразнейших культур и ценностей. С помощью меча и магических предметов, известных как «рунические линзы», история земли была сформирована на основе альянсов и агрессивных действий проживающих на ней людей, зверолюдей, эльфов и пустынных жителей. Галдейская Империя превзошла другие народы и открыла технологию, усиливающую магию рунических линз. В настоящее время Империя занята прочесыванием континента в поисках артефакта, который еще больше усилит ее могущество. Именно в одной из таких экспедиций происходит встреча между молодым и одаренным имперским офицером - Сэйном Кеслингом, и мальчиком из отдаленной деревни из Лиги Нации, по имени Ноя.

Разработка 
Разработку Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes возглавляет Ёситака Мураяма - создатель серии видеоигр Suikoden. Мураяма был автором первой и второй части серии Suikoden.

Кампания по сбору средств для проекта Eiyuden Chronicle проводилась через краудфандинговую платформу Kickstarter. Кампания превзошла все первоначальные амбициозные цели после того, как 27 июля 2020 года превысила 500 000 долларов США в течение 3–4 часов. В конечном итоге он собрал 4 541 481 доллар с 46 307 сторонниками, что сделало его третьей видеоигрой с наибольшим финансированием в истории Kickstarter после Shenmue III и Bloodstained: Ritual of the Night.

Hundred Heroes была представлена ​​во время презентации Microsoft и Bethesda на E3 2021 и изначально планировалось выпустить во всем мире в октябре 2022 года, но она была отложена из-за пандемии COVID-19. Игра планируется выйти для Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch в 2023 году.

Ссылки 

Японские ролевые игры
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Игры для Windows
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__
__ИНДЕКС__
__ССЫЛКА_НА_НОВЫЙ_РАЗДЕЛ__
Проекты Kickstarter
Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2023 года
Игры на движке Unity
Компьютерные игры, изданные 505 Games
Игры для Nintendo Switch
Игры для Xbox One
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 5
Игры для Xbox Series X/S